«Euphoria» (рус. Эйфория; ) — песня в исполнении шведской певицы Лорин, представлявшей Швецию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2012». Песня стала победителем конкурса «Melodifestivalen» 2012 года и «Евровидения-2012»; при отборе на «Евровидение» песня получила наибольшее количество голосов и у профессионального жюри, и в телеголосовании.

Список композиций

Чарты и сертификации 
В первый день продаж — 25 февраля 2012 — сингл «Euphoria» сразу же стал самым продаваемым релизом на iTunes в Швеции. Он дебютировал на 12 месте шведского национального хит-парада Sverigetopplistan, а на следующей неделе возглавил его. 4 марта 2012 песня «Euphoria» вошла и сразу же возглавила чарт шведских цифровых синглов Digilistan. 15 марта 2012 песня поднялась на 1 строку финского хит-парада.

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Хронология релиза

Факты 
 На открытии первого полуфинала конкурса песни Евровидение 2013 прозвучала песня «Euphoria» в сопровождении хора слабослышащих детей.
 По мнению хорватского портала Eurosong.hr, это лучшая песня за всю историю Евровидения (с 1956 по 2013 годы).

Примечания

Ссылки 

Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Композиции в стиле евродэнс
Песни на английском языке
Песни Швеции на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2012»
Песни — победители «Евровидения»